Вагон PAFAWAG (обозначение по технической документации — вагон завода Pafawag серия 1Aw/2Aw/3Aw) — пассажирский вагон, предназначенный для эксплуатации на узкоколейных железных дорогах. Поставлялись в СССР для эксплуатации на узкоколейных железных дорогах колеи 750 мм МПС СССР, производился в Польше, заводом «Pafawag» с 1957 по 1960 год.

История 
Вагоны были заказаны в Польской народной республике в рамках организации экономического сотрудничества в области железнодорожного транспорта. В то же время для сети узкоколейных железных дорог МПС СССР нуждались в пассажирских вагонах высокого качества, которые в СССР не производились.

Выпускавшиеся в СССР узкоколейные вагоны предназначались для ведомственных узкоколейных железных дорог и по характеристикам, качестве изготовления, а также соблюдения норм по обслуживанию пассажиров, не были в достаточной степени приспособлены для эксплуатации на сети УЖД МПС СССР.

Первые вагоны были поставлены в 1956 году и проходили испытание на сети УЖД Прибалтийской железной дороги в Эстонии. В 1958 году была выполнена модернизация тележки вагона, с заменой оригинальной конструкции на вариант тележки производства мыйзакюльских железнодорожных мастерских в Эстонской ССР. Всего в СССР было поставлено до 560 вагонов.

Технические характеристики 
На УЖД эксплуатировались вагоны «Pafawag» двух серий:
 Серия 2Aw — c тележкой заводской конструкции
 Серия 3Aw — с модернизированной тележкой

Иные модификации 

В процессе эксплуатации в сетях УЖД МПС СССР, определённая часть вагонов силами ремонтных депо эксплуатирующих предприятий подвергнута реконструкции, с целью увеличения эксплуатационных возможностей вагонов. Так, некоторая часть вагонов была переделана в почтово-багажные, а в Гайворонской УЖД, где при реконструкции обычные «сидячие» вагоны были переделаны в спальные — частью в плацкартные, частью в купейные.

Определённые модернизации вагонов проводились и в процессе эксплуатации вагонов на детских железных дорогах (ДЖД). Так, на некоторых вагонах (в зависимости от особенностей ДЖД) изменялись ударно-сцепные устройства, жёсткие сидячие вагоны переделывались в мягкие сидячие, оригинальные оконные рамы заменялись на стеклопакеты.

Эксплуатация на детских железных дорогах 
Около 200 вагонов, частью изначально, а большей частью со временем закрытия части сети УЖД МПС СССР, передавались на эксплуатацию на сеть детских железных дорог. Так со временем большая часть вагонов Pafawag сосредоточилась на ДЖД, и на сегодняшний день 9/10 вагонов Pafawag, находящихся в эксплуатации, работают на ДЖД. На данный момент один шестивагонный состав: «Украина» из вагонов Pafawag эксплуатируется на Малой Южной железной дороге (г. Харьков) и один реконструированный трехвагонный состав «Тихий Дон» эксплуатируется на Ростовской детской железной дороге.

Примечания

Ссылки 
 
 Вагон «Pafawag» на сайте ДЖД СССР

Узкоколейные вагоны
Детские железные дороги
Пассажирские вагоны